|-
| (33801) 1999 VF28||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33802) 1999 VA203||||8 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (33803) 1999 VK210||||12 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33804) 1999 WL4||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33805) 1999 XQ36||||7 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (33806) 1999 XW39||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33807) 1999 XF71||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33808) 1999 XD114||||11 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33809) 1999 XK152||||13 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33810) 1999 XZ156||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33811) 1999 XO164||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33812) 1999 XS173||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33813) 1999 XH177||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33814) 2000 AQ15||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33815) 2000 AG31||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33816) 2000 AL42||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33817) 2000 AF64||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33818) 2000 AK97||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33819) 2000 AX119||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33820) 2000 AB141||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33821) 2000 AF200||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33822) 2000 AA231||||4 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33823) 2000 CQ1||||3 лютого 2000||Обсерваторія Пістоїєзе||Маура Томбеллі,Андреа Боаттіні
|-
| (33824) 2000 DG31||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33825) 2000 DQ81||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33826) 2000 DW82||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33827) 2000 ED||2000 ED||1 березня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33828) 2000 EP44||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33829) 2000 EZ66||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33830) 2000 EC93||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33831) 2000 EA98||||12 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33832) 2000 EE135||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33833) 2000 EN154||||6 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33834) 2000 ES158||||12 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33835) 2000 EQ200||||1 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (33836) 2000 FB39||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33837) 2000 FQ40||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33838) 2000 GU49||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33839) 2000 GQ58||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33840) 2000 GR63||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33841) 2000 GB75||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33842) 2000 GN79||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33843) 2000 GP127||||11 квітня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33844) 2000 GQ133||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33845) 2000 GT157||||7 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33846) 2000 GO167||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33847) 2000 GO182||||3 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33848) 2000 HU6||||24 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33849) 2000 HL13||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33850) 2000 HT26||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33851) 2000 HD33||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33852) 2000 HO52||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33853) 2000 HB53||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33854) 2000 HH53||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33855) 2000 HS60||||25 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33856) 2000 HD73||||27 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33857) 2000 HU74||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33858) 2000 HG78||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33859) 2000 HX82||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33860) 2000 HZ86||||30 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33861) 2000 HO94||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33862) 2000 HS99||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 33863 Елфрідервін (Elfriederwin)||||5 травня 2000||Штаркенбурзька обсерваторія||Штаркенбурзька обсерваторія
|-
| (33864) 2000 JP12||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33865) 2000 JX15||||4 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33866) 2000 JN17||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33867) 2000 JO18||||3 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33868) 2000 JF29||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33869) 2000 JK32||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33870) 2000 JP32||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33871) 2000 JK34||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33872) 2000 JX39||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33873) 2000 JS52||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33874) 2000 JF53||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33875) 2000 JY54||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33876) 2000 JJ57||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33877) 2000 JR57||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33878) 2000 JW61||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33879) 2000 JG62||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33880) 2000 JD65||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33881) 2000 JK66||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33882) 2000 JM74||||4 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33883) 2000 KD4||||27 травня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (33884) 2000 KX9||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33885) 2000 KF16||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33886) 2000 KU18||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33887) 2000 KF19||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33888) 2000 KG21||||29 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33889) 2000 KZ22||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33890) 2000 KQ24||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33891) 2000 KS24||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33892) 2000 KP25||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33893) 2000 KB26||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33894) 2000 KM30||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33895) 2000 KM31||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33896) 2000 KL40||||30 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33897) 2000 KU41||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33898) 2000 KQ53||||29 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33899) 2000 KE55||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33900) 2000 KS55||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

33800